Мијелерас има више значења:

 Мијелерас (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Мијелерас (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику